Köves István (?–?) labdarúgó (FTC)
 Köves István (1938) költő, drámaíró, szerkesztő
 Köves István (?) kosárlabdázó